

Girone D

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Bellaria ha scontato 7 punti di penalizzazione.

L'Atletico S.P. PD è stato poi ripescato in Serie D 2015-2016 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone E

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Virtus Flaminia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone F

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Castefidardo, l'Olympia Agnonese e il Vis Pesaro sono stati poi ripescati in Serie D 2015-2016 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio 15º posto

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Note

Voci correlate 
 Serie D 2014-2015
 Serie D 2014-2015 (gironi A-B-C)
 Serie D 2014-2015 (gironi G-H-I)
 Coppa Italia Serie D 2014-2015

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014